Lutold ist der Name folgender Personen:

 Lutold (St. Gallen), von 1077 bis etwa 1083 Gegenabt des Klosters St. Gallen
 Lutold von Kremsier (auch: Luthold von Kremsier; † nach 1329), von 1319 bis 1325 Bischofselekt von Breslau
 Lutold von Znaim († 1112), Herzog von Mähren

Siehe auch:
 Lüthold